Исай Соломонович Зо́нне (настоящая фамилия Зонненштейн, 1898—1953) — советский театральный актёр и режиссёр.

Биография 
Учился в Евпаторийской мужской гимназии вместе с Ильёй Сельвинским, с которым был дружен в годы учёбы. Окончил Школу русской драмы. С 1930 года — актёр ЛАДТ имени А. С. Пушкина, в 1943—1953 годах — в ЛАБДТ имени М. Горького. Преподавал в студии театра.

Творчество

Театральные работы 
 18 октября 1942 — «Русские люди» К. М. Симонова (с И. Гориным, Ленинградский городской театр)
 1945 — «Сотворение мира» Н. Ф. Погодина
 1946 — «Под каштанами Праги» К. М. Симонова (совместно с Л. С. Рудником) 
 1950 — «Разлом» Б. А. Лавренёва (совместно с А. В. Соколовым)
 1952 — «Бесприданница» А. Н. Островского (режиссер возобновления; постановка И. Ю. Шлепянова, 1948)
 Фильмография 
 1935 — Совершеннолетние — Ганс Мюллер
 1938 — Профессор Мамлок — ''доктор Вагнер

Награды 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за постановку спектакля «Разлом» Б. А. Лавренёва на сцене БДТ (1950)

Примечания 

Персоналии:БДТ им. Товстоногова
Выпускники школ Евпатории
Театральные педагоги СССР